Sound the System è il settimo album di Alborosie da solista, pubblicato il 1º luglio 2013.

Tracce

Note

Collegamenti esterni